Alvord kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Alvord (Iowa)
Alvord (Texas)